Окольники — название населённых пунктов в России:

 Окольники — деревня в Лебяжском районе Кировской области.
 Окольники — деревня в Советском районе Кировской области.
 Окольники   — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.